La rivière du Vieux-Fort est un nom porté par plusieurs cours d'eau :
Rivière du Vieux-Fort, sur l'île de Basse-Terre en Guadeloupe.
Rivière du Vieux-Fort, sur l'île de Marie-Galante en Guadeloupe.
Rivière du Vieux-Fort, au Québec.
Rivière du Vieux-Fort, à Sainte-Lucie.